Иван Терентьевич Сназин (1774—1834) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1774 году.

В 1793 году он числился в списках Гатчинских войск в батальоне № 3 секунд-майора Сорокина, в чине подпоручика.

В 1796 году Сназин уже в чине капитана служил в Гренадерском батальоне Его Императорского Высочества (батальон № 1).

В ноябре 1796 года был назначен командиром роты Преображенского полка в чине подполковника.

Произведен в генерал-майоры 3 июня 1797 года. В награду за службу в этом же году Сназин получил в вотчину тысячу душ крестьян из дворцовых вотчин в Вышневолоцком уезде и объединил их в единое поместье с центром в сельце Ивановское.

3 июня 1798 года был назначен шефом Полоцкого мушкетерского полка. Шефом полка И. Т. Сназин был до 7 июня 1799 года.

Участник кампании 1810 года в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов. Также участник Отечественной войны 1812 года (сослуживец графа А. Тормасова и графа А. Аракчеева).

Умер 20 октября 1834 года. Похоронен в селе Ивановское Вышневолоцкого уезда Тверской губернии возле построенной им Предтеченской церкви, в сооружённом там кирпичном склепе.

Семья 
 Жена — Анна Петровна Кудряшова (Сназина, ум. 1828).
 Дети — дочери Капитолина (1805—1854) и Александра (1810—1859); сыновья Николай (1802—1821), Павел (1815—1883) и Алексей (1818—1874).

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 3-й степени (№ 211, 21 ноября 1810) — «В ознаменование отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении против турецких войск 26-го августа 1810 года при Батине».
 Также был награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 

 История местечка Ивановское. Иван Терентьевич Сназин (1774—1834).
 В Удомельском районе найдены 4 могилы героев войны 1812 года